Jean de Montmirail (connétable van Frankrijk)
 Jean de Montmirail (bisschop)